Vrchy (Duits: Waltersdorf) is een Tsjechische gemeente in de regio Moravië-Silezië, en maakt deel uit van het district Nový Jičín.
Vrchy telt 221 inwoners (2006).

Gemeente in Nový Jičín